Алекса́ндр Влади́мирович Зино́вьев (31 января 1928 — 17 декабря 2009) — советский и российский правовед, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Александр Владимирович Зиновьев родился в 1928 году в Ораниенбауме в семье рабочего. Когда началась Великая Отечественная война, ушёл добровольцем на фронт. Оборонял «Ораниенбаумский плацдарм». В 1944 году его тяжело ранили и он был демобилизован. Был награждён 11 медалями. В 1954 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. В 1962 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1989 году защитил докторскую диссертацию. После окончания университета начал работать в Ленинградской областной коллегии адвокатов. Преподавал в Санкт-Петербургском университете МВД РФ. Написал около 200 научных и научно-методических работ. Первый дал определения понятиям «права человека» и «обязанности человека». Объяснил отличия прав человека от прав гражданина.

Александр Владимирович Зиновьев умер в 2009 году.

Основные работы 
 «Гарантии депутатской деятельности в СССР» (1975);
 «Статус народного депутата СССР (проблемы теории и практики) (1987)»;
 «Конституционность как барометр правовой культуры и основа правового государства» (1999);
 «Основы конституционного права России» (2002);
 «Избирательная система России: теория, практика, перспективы» (2003)
 «Конституционное право России: Учебник» (2010).

Награды 
 Орден Отечественной войны I степени;
 Медаль «За оборону Ленинграда»;
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Литература 
 Коллектив авторов. Правовая наука и юридическая идеология России. Том 3. — Litres, 2019-04-23. — 1056 с. — ISBN 978-5-04-168186-9.
 Известия высших учебных заведений: Правоведение, выпуски 1-3.. — Изд-во Ленинградского университета, 2008. — 870 с.

Примечания 

Персоналии:Блокада Ленинграда
Правоведы СССР
Правоведы России
Доктора юридических наук
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского университета МВД России
Специалисты по конституционному праву
Авторы учебников права
Лауреаты премии «Фемида»
Преподаватели Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения